Seznam občin departmaja Indre zajema 247 občin.

 (CAC) Communauté d'agglomération Castelroussine, ustanovljena leta 2000.

Indre